William Barry Ashbee (né le  à Weston, dans la province de l'Ontario au Canada – mort le  à Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 

|1956-1957 || Flyers de Barrie || AHO ||34 ||0 ||4 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1958-1959 || Flyers de Barrie || AHO ||53 ||8 ||22 ||30 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1959-1960 || Frontenacs de Kingston || EPHL ||62 ||2 ||11 ||13 ||72 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1960-1961 || Frontenacs de Kingston || EPHL ||64 ||4 ||11 ||15 ||75 ||5 ||0 ||0 ||0 ||14
|-
|1961-1962 || North Bay-Kingston || EPHL ||35 ||2 ||7 ||9 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1962-1963 || Bears de Hershey || LAH ||72 ||0 ||17 ||17 ||94 ||15 ||0 ||2 ||2 ||34
|-
|1963-1964 || Bears de Hershey || LAH ||72 ||3 ||6 ||9 ||142 ||6 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|1964-1965 || Bears de Hershey || LAH ||66 ||3 ||13 ||16 ||114 ||14 ||0 ||0 ||0 ||22
|-
|1965-1966 || Bears de Hershey || LAH ||36 ||1 ||10 ||11 ||100 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1965-1966 || Bruins de Boston || LNH ||14 ||0 ||3 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1967-1968 || Bears de Hershey || LAH ||65 ||5 ||15 ||20 ||86 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|1968-1969 || Bears de Hershey || LAH ||71 ||5 ||29 ||34 ||130 ||11 ||2 ||5 ||7 ||14
|-
|1969-1970 || Bears de Hershey || LAH ||72 ||5 ||25 ||30 ||80 ||7 ||0 ||1 ||1 ||24
|-
|1970-1971 || Flyers de Philadelphie || LNH ||64 ||4 ||23 ||27 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 || Flyers de Philadelphie || LNH ||73 ||6 ||14 ||20 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1972-1973 || Flyers de Philadelphie || LNH ||64 ||1 ||17 ||18 ||106 ||11 ||0 ||4 ||4 ||20
|-
|1973-1974 || Flyers de Philadelphie || LNH ||69 ||4 ||13 ||17 ||52 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2

|284 ||15 ||70 ||85 ||291 ||17 ||0 ||4 ||4 ||22

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Naissance en juillet 1939
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Flyers de Philadelphie
Décès en mai 1977
Décès à Philadelphie
Champion de la Coupe Stanley
Joueur des Frontenacs de Kingston
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey ayant son numéro retiré
Décès à 37 ans